Vyacheslav Ponomarev, maire autoproclamé de Sloviansk ()
 Vyacheslav Ponomarev (football)